Туффле́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на північ від Парижа, 13 км на схід від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1541 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 4134,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Туффле
 Туффле на сайті французького Національного інституту географії
 Туффле на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Туффле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нор